Cleveroad (Клевероад) — українська компанія з розробки програмного забезпечення, заснована 2014 року. Компанія надає послуги з дизайну та розробки мобільних застосунків та створення сайтів.

Офіси та представництва 
Компанія має 2 офіси в Україні — в м. Дніпро та м. Харків, в яких працюють загалом близько 100 співробітників.

Власні розробки

Калькулятор вартості розробки мобільного застосунку 
Калькулятор, створений компанією Cleveroad, — це вебзастосунок, що дозволяє будь-кому швидко та безкоштовно дізнатися приблизну вартість розробки мобільного продукта та його невід'ємні складові. У калькуляторі реалізована можливість обирати функціональність майбутнього застосунка максимально точно та отримувати результат у PDF-форматі. Калькулятор був відзначений у щоденній підбірці найкращих продуктів за день на Product Hunt.

AdaptiveTableLayout 
AdaptiveTableLayout — це CSV-бібліотека з відкритим кодом для програмних продуктів під Android. Бібліотеку можна використовувати у будь-якому мобільному проекті, що передбачає роботу з таблицями, значеннями та символами. До особливостей бібліотеки належать можливість читання та редагування CSV-файлів, зміна розташування стовпців та рядків шляхом перетягування, а також діагональна прокрутка. Спеціальний алгоритм дозволяє обробляти великі файли без затримок.

Бібліотеки з відкритим вихідним кодом 
Компанія займається розробкою бібліотек з відкритим для загального запозичення та користування кодом і розміщує їх на GitHub.

Відзнаки 
 2016 — Leading Performers in Web Development
 2017 — Top Global iPhone and Android App Developers
 2017 — Top 15 Los Angeles Web Developers of 2017
 2018 — Top Web Design Companies & UX/UI Designers 2018
 2018 — Top Developers in UK

Примітки

Посилання 

 

Виробники програмного забезпечення України
Засновані в Україні 2014